Genovesi ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonio Genovesi (1712–1769), italienischer Philosoph der Aufklärung
 Domenico Genovesi (1765–1835), italienischer Kurienerzbischof
 Pietro Genovesi (1902–1980), italienischer Fußballspieler und -trainer